Witold Władysław Rajkowski (ok. 1910, zm. 1957) – polski podróżnik i orientalista 
 Władysław Rajkowski – polski polityk i działacz sportowy, prezes PZPN (1954–1956)